Mužská čtyřhra ABN AMRO Open 2023 probíhala ve druhé polovině února 2023. Do deblové soutěže rotterdamského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v Rotterdam Ahoy nastoupilo šestnáct dvojic. Nizozemští obhájci titulu Robin Haase s Matwém Middelkoopem prohráli v úvodním kole se Santiagem Gonzálezem a Édouardem Rogerem-Vasselinem.

Časná porážka Koolhofa se Skupskim znamenala, že po skončení turnaje oba opustili pozici deblových světových jedniček. Do čela se s minimálním náskokem 20 bodů vrátil Američan Rajeev Ram.

Vítězem se stal třetí nasazený, chorvatsko-americký pár Ivan Dodig a Austin Krajicek, který ve finále zdolal indicko-australskou dvojici Rohan Bopanna a Matthew Ebden. Po dvousetovém průběhu 7–6 a 2–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [12–10], v němž vítězové odvrátili mečbol. Již v úvodním setu otočili nepříznivý průběh gamů ze stavu 3–5 a zachránili dvě setbolové hrozby soupeřů. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů a získali čtvrtou společnou trofej. Dodig na okruhu ATP Tour vybojoval jubilejní dvacátý deblový titul a pro Krajicka to bylo osmé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů

Pavouk

Kvalifikace

Nasazení

Kvalifikanti 
  Sander Gillé /  Joran Vliegen

Pavouk kvalifikace

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Rotterdam Open
Tenis v Nizozemsku v roce 2023
ATP Tour 2023